Jöris ist der Familienname folgender Personen:
 Erwin Jöris (1912–2013), deutscher Widerstandskämpfer
 Hans Herbert Jöris (1925–2008), deutscher Dirigent und Hochschullehrer
 Paul Elmar Jöris (* 1950), deutscher Journalist 

Jöris steht für:
 Sankt Jöris, Stadtteil von Eschweiler
 Zisterzienserinnenkloster St. Jöris, Kloster in Eschweiler